Joe Robinson (1927-) : acteur et cascadeur anglais ;
 Joe Robinson (1989-) : catcheur (lutteur professionnel) américain ;
 Joe Robinson (né en 1991), musicien et chanteur australien ;